Inana — ou Ishtar; deusa mesopotâmica associada ao amor, ao erotismo, a fecundidade e a fertilidade
Ishtar (filme) — de 1987
Ishtar (cantora) — israelense